Robert Reid (navigator), een Brits voormalig rallynavigator afkomstig uit Schotland
 Robert Reid (schilder), een Amerikaans kunstschilder
 Robert Reid (skiër)
 Robert Reid (ijshockeyer)
 Robert Reid (bisschop) (†1558)
 Robert Reid (politicus Groot-Brittannië)
 Robert Reid (politicus Verenigde Staten)